Kljutschewoje () ist ein russischer Ortsname:
 Kljutschewoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Wüstung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, bis 1947 Rambsen, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Kljutschewoje (Kaliningrad, Slawsk), Wüstung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, bis 1947 Raging, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen